Germ может значить:

  — бактерия, зачаток; гл. давать ростки.
 The Germs — американская панк-рок группа.
 Germs — песня «Странного Эла».
 Germs — название одной из серий мультипликационного фильма Invader Zim.
 The Germ («Росток») — английский журнал XIX века.
 Germ Free Adolescents — дебютный студийный альбом британской панк-рок-группы X-Ray Spex.
 Global Educational Reform Movement—Движение за глобальную реформу образования.